Ойген Фишер (; 5 июля 1874 года — 9 июля 1967 года) — немецкий учёный-антрополог, профессор медицины, антропологии и евгеники, член НСДАП. Впоследствии был директором , а также ректором Берлинского университета имени Гумбольдта.

Идеи Фишера легли в основу Нюрнбергских законов 1935 года, которые служили для оправдания нацистской идеологии, связанной с расовым превосходством Германии. В 1923 году, находившийся в заключении Адольф Гитлер, прочитав работы Фишера, использовал его евгенические идеи, чтобы поддержать идеал чистого «арийского» общества в своем манифесте Mein Kampf.

Биография 
Фишер родился в 1874 году в Карлсруэ, Великом Герцогстве Баден. Изучал медицину, фольклористику, историю, анатомию и антропологию в Берлине, Фрайбурге и Мюнхене. В 1913 году Фишер опубликовал книгу «Рехоботские полукровки (бастарды) и проблема смешанных браков (и просто связей) между европейцами и готтентотскими женщинами в г. Рехоботе» (), основанное на исследованиях, проводившихся Фишером с 1906 года, и посвящённое намибийским бастерам. В нём Фишер последовательно доказал действие на человека законов генетики, открытых Грегором Менделем, и в том числе — наследуемости расовых характеристик в полном соответствии с генетическими законами. Также в указанной работе был описан быт бастеров и собраны, в том числе, родословные бастеров и бастерские народные песни. Но целью Фишера было доказать «ущербность» полукровок, а вскоре с его подачи в немецких африканских колониях смешанные браки были запрещены.

В 1918 году поступил на факультет анатомии Фрайбургского университета.

В 1927 году Фишер стал директором Института антропологии, наследственности человека и евгеники Кайзера Вильгельма (). Эту должность он занял по рекомендации Эрвина Баура.

В 1933 году Фишер подписал заявление верности немецких профессоров Адольфу Гитлеру и национал-социалистическому государству. В этом же году, по назначению Гитлера, стал ректором Берлинского университета имени Фридриха Вильгельма (ныне Университет Гумбольдта).

В 1941 году Фишер одобрил план стерилизации людей, чьи дед или бабушка были евреями (осуществлён не был).

Из университета Фишер ушёл в 1942 году. Учеником Фишера был .

После войны Фишер завершил свои мемуары; считается, что в них он обелил свою роль в геноцидальной программе нацистской Германии. Умер в 1967 году.

Был женат на Эльзе Вальтер (), имел троих детей.

Примечания 

Члены Прусской академии наук
Выпускники Фрайбургского университета
Преподаватели Фрайбургского университета
Выпускники Мюнхенского университета
Преподаватели Вюрцбургского университета
Преподаватели Берлинского университета
Члены НСДАП
Нацистская идеология
Евгенисты